Жест:

 Жест — некоторое действие или движение человеческого тела или его части, имеющее определённое значение или смысл.
 Жест, Ален — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член партии Союз за народное движение.